Габърница е село в Североизточна България. То се намира в община Ветрино, Варненска област. Старото му име е Ахър Кьой (превод от османски турски език - село Обор).

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Ветрино